Popow (ros., bułg., mac. Попов) – jedno z najpopularniejszych nazwisk rosyjskich, bułgarskich i macedońskich. Pochodzi od rzeczownika pop. Forma żeńska Popowa. W wielu językach zapisywane jako Popov, w przeszłości także Popoff.

 Aleksandr Popow (lista kilkudziesięciu osób, noszących to imię i nazwisko)
 Andriej Popow  – oficer i konstruktor okrętów
 Błagoj Popow (1902–1968) – bułgarski działacz komunistyczny
 Dimityr Popow (ur. 1927) – prawnik bułgarski
 Dimityr Popow (ur. 1970) – piłkarz bułgarski
 Dmitrij Popow
 Goran Popow – piłkarz macedoński
 Iwelin Popow (ur. 1987) – bułgarski piłkarz
 Leonid Popow (ur. 1945) – radziecki kosmonauta, generał-major lotnictwa
 Markian Popow (1902–1969) – radziecki generał armii, Bohater Związku Radzieckiego
 Nikołaj Michajłowicz Popow (1854-1939) – rosyjski lekarz psychiatra
 Piotr Popow (1916–1959) –  oficer radzieckiego wywiadu wojskowego GRU
Ryszard Popow (1936–2021) – polski malarz i rzeźbiarz
 Walerij Popow – rosyjski szachista, arcymistrz
 Wasilij Popow – litewski działacz komunistyczny
 Wasilij Popow – radziecki generał
 Wasilij Stiepanowicz Popow – rosyjski polityk z XVIII wieku, autor tekstu konfederacji targowickiej
 Wieniamin Popow (ur. 1942) – radziecki i rosyjski dyplomata
Bułgarskie nazwiska
Rosyjskie nazwiska